Роюэла-де-Рио-Франко ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Арланса. Занимает площадь 50,61 км². Население — 237 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Покровителем города считается святой Себастиян.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Royuela Río Franco

Муниципалитеты Бургоса